Накеачи има више значења:

 Накеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Накеачи, Лос Тапанкос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Накеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику